Nacionālā Līga - rozgrywki o mistrzostwo Łotwy w sezonie 2010/2011 organizowane przez Łotewski Związek Piłki Siatkowej (łot. Latvijas Volejbola Federācija). Zainaugurowane zostały 23 października 2010 roku i trwały do 17 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 żaden łotewski klub nie brał udziału w rozgrywkach międzynarodowych.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

1/4 finału 
(do dwóch zwycięstw)

1/2 finału 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Mistrzostwa Łotwy

Drabinka

1/4 finału

1/2 finału 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 

2011
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 na Łotwie
2011 na Łotwie